Флаже́-Эшезо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Нюи-Сен-Жорж. Округ коммуны — Бон. Код INSEE коммуны — 21267.

Вторая часть топонима, добавленная к названию села Флаже в XIX века, отсылает к близлежащему винограднику  — одному из самых прославленных в Бургундии.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 499 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 310 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 226 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 226 активных жителей работали 220 человек (118 мужчин и 102 женщины), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 84 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Флаже-Эшезо 

Коммуны департамента Кот-д’Ор